Název The Early Singles může označovat:

 The Early Singles – bonusové CD Pink Floyd v boxsetu Shine On z roku 1992
 The Early Singles – album Céline Dion z roku 1999